Kii steht für:

geographische Objekte in Japan:
 Kii-Halbinsel in der Region Kansai
 Provinz Kii auf der Kii-Halbinsel
 Kii-Gebirge auf der Kii-Halbinsel
 Kii, Lehen in Kishū (Han)
 Kii-Kanal (Kii suidō), Meerenge zwischen Honshu und Shikoku

Kii ist der Familienname folgender Personen:
 Kanna Kii, japanische Mangaka

Sonstiges:
 Kii (Dichterin), japanische Dichterin
 Kii-Klasse, eine Schlachtschiffklasse der Kaiserlich Japanischen Marine die nicht gebaut wurde
 Kii, Schlachtschiff der Yamato-Klasse, siehe Yamato-Klasse #Schiff 111